Gab kan avse:

 Gāb – en ort  i provinsen Hormozgan i Iran, se Regāb
 Gab (socialt nätverk) – en tjänst i form av ett socialt medium skapat som ett alternativ till Facebook, Twitter och Reddit
 GAB - Guldsmedsaktiebolaget